Autumn Moon Entertainment — американская частная компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр. Располагается в городе Петалума (Калифорния, США).

История компании 
Компания Autumn Moon Entertainment ( — осенняя луна) была основана  в 2002 году. Примечательно, что бо́льшую часть штата компании составили бывшие сотрудники компании LucasArts Entertainment, в которой сам Тиллер работал в качестве ведущего художника над квестом The Curse of Monkey Island () 1997 года и другими проектами.

Первоначально офис располагался в небольшом городе Энсинитас, который расположен на крайнем юго-западе штата Калифорния, однако позднее был осуществлён переезд в другой город штата — Петалума.

Первой игрой компании стал рисованный двумерный квест A Vampyre Story (русское название — «A Vampyre Story: Кровавый роман»), попавший на прилавки в 2008 году. Сюжет игры рассказывает о приключениях парижской оперной певицы Моны де Лафитт, похищенной и превращённой в вампира злым бароном Шрауди фон Кифером. Игра была положительно встречена критиками. Международным издателем выступила компания The Adventure Company; издателем и локализатором в России — фирма Акелла.

В 2009 году была выпущена приключенческая игра .

Компания планировала выпуск продолжения A Vampyre Story — «A Vampyre Story 2: A Bat's Tale», однако из-за финансовых разногласий с компанией Crimson Cow Games, выступившей издателем игры, разработка не была завершена.

Разработанные игры 
 2008 — A Vampyre Story
 2009 —

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Производители компьютерных игр США
Появились в 2002 году в США